Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2014./15.

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica uoči posljednjeg kola 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Valpovo - Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska 
 Facebook stranica 2 ŽNL Valpovo- Donji Miholjac i liga NS Valpovo

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska

NS Županja 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Vukovarsko-srijemska

2. ŽNL Zagrebačka

Istok A 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka  
 NK Zelina / NK Donja Zelina

Istok B 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, ljestvica
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, rezultati

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, rezultati

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Đurđevac 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
  ŽNS Koprivničko-križevačka 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Za prvaka 
Ujedno i kvalifikacije za 2. ŽNL.

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 emedjimurje 
 ŽNS Međimurska

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 ŽNS Požeško-slavonska 
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 NS Kutina

NS Novska 

 Izvori:

NS Sisak 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

Kvalifikacije za 2. ŽNL 

 Izvori: 
 NS Novska

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 7. rang
  

2014-15
 7